Ста́рая Задо́ровка () — деревня в Дрожжановском районе Республики Татарстан, в составе Алешкин-Саплыкского сельского поселения.

География 
Деревня находится в бассейне реки Цильна, в 5 км к востоку от села Старое Дрожжаное.

История 
Деревня основана во второй половине XVII века (по другой версии – в период Казанского ханства).

В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян (выполняли лашманную повинность). Их основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство, было распространено отходничество на сезонные сельскохозяйственные работы.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть, медресе, 6 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1418,3 десятины.

В 1930 году в деревне организован колхоз «1 мая», с 2015 года земли деревни в хозяйственном управлении ООО «Агрофирма им. П.В.Дементьева».

До 1920 года деревня входила в Дрожжановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Социальные объекты 
Начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Примечания

Литература 
 Старая Задоровка // 

Населённые пункты Дрожжановского района